Аn (ან) este prima literă a alfabetului georgian.

Transliterație

Forme

Reprezentare în Unicode 
 Asomtavruli Ⴀ : U+10A0
 Mkhedruli și Nuskhuri ა : U+10D0

Vezi și 
 A,a
 ნ

Alfabetul georgian
Literele alfabetului georgian